

Карта 

На карте используются данные Всемирного банка за 2020 год. Данные указаны в процентах.

Примечания

Ссылки 

Списки:Европа